Гуади́кс, также Гвадикс () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гуадикс. Занимает площадь 317 км². Население — 20407 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции составляет 60 км.

Гуадикс был основан во времена древних римлян и процветал при маврах и после Реконкисты, но к XVIII веку пришёл в упадок.

Город расположен на высоком плоскогорье и знаменит пещерным кварталом Баррио-Сантьяго, где население с доисторических времён проживает в выкопанных в горах более чем 2000 квартирах-пещерах, которые в настоящее время можно обнаружить по торчащим из-под земли телевизионным антеннам и печным трубам. Кроме того, к достопримечательностям Гуадикса относят возведённый на месте мечети Гуадиксский собор в центре города, строительство которого было завершено в XVIII веке, мавританскую крепость X—XI веков, а также церковь Сантьяго, выполненную в стиле мудехар. В городе открыты Музей гончарного ремесла и Этнологический музей.

Известные уроженцы и жители 
 Фандил Кордовский (ум. 13.06.853) — христианский мученик.
 Ибн Туфейль (ок. 1110—1185) — учёный, врач, философ-мистик.
 Педро де Мендоса (1487—1537) — мореплаватель, конкистадор, основатель Буэнос-Айреса.
 Аларкон, Педро Антонио де (1833—1891) — поэт и политик.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Портал Гуадиса
 Гуадис на сайте официальном туристическом сайте провинции Гранада 

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады
Гуадикс